Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Höxter enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Höxter in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Kreis Höxter

Weblinks 
 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.
 Landschaftspläne des Kreises Höxter

Hoxter
Landschaftsschutzgebiete